Penajam Paser Utara ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Kalimantan Timur. Stand 2020 leben hier circa 180.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Penajam Paser Utara ist die Stadt Penajam.

Geographie 

Penajam Paser Utara liegt im südlichen Teil von Kalimantan Timur. Es grenzt im Norden an den Regierungsbezirke Kutai Kartanegara, im Osten an die Stadt Balikpapan und die Straße von Makassar, im Südwesten an den Kabupaten Paser und im Nordwesten an Kutai Barat.  Administrativ unterteilt sich Penajam Paser Utara in 4 Distrikte (Kecamatan) mit 54 Dörfern, 30 Desa und 24 Kelurahan.

Einwohner 
2020 lebten in Penajam Paser Utara 181.349 Menschen, 93.955 Männer und 87.394 Frauen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 54 Personen pro Quadratkilometer. Circa 95 Prozent der Einwohner sind Muslime und 5 Prozent Christen. Daneben gibt es noch sehr kleine Minderheiten von Hindus und Buddhisten.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kabupaten in Kalimantan Timur